Canirallus es un género aves gruiformes perteneciente a la familia Rallidae. Son originarias de África y  Madagascar.

Especies 
El género contiene las siguientes especies:
 Canirallus kioloides (Pucheran, 1845) 
 Canirallus oculeus (Hartlaub, 1855)

Referencias 

  1856. Compt.Rend. 43 p.600
 ; ;  2011: Patterns of morphological and genetic variation in the Mentocrex kioloides complex (Aves: Gruiformes: Rallidae) from Madagascar, with the description of a new species. Zootaxa, 2776: 49–60. Preview PDF PDF

Enlaces externos 

 
Géneros de aves